

Biografia 
Noto al grande pubblico con il nome Pulpul, Roberto Ganan Ojea nasce a Madrid nel 1971 e cresce a Belmonte, quartiere povero della capitale spagnola. È qui che scopre la sua passione per la musica, che nasce quando aveva circa 12 anni. Non potendosi permettere una batteria ma comunque deciso ad imparare a suonare uno strumento, Pulpul sceglie di comprare una chitarra elettrica e dopo varie esperienze in gruppi del posto e un periodo da solista non particolarmente entusiasmante, finalmente nel 1994 forma gli Ska-P, band che gli darà da vivere e lo renderà famoso.

Con l'insorgere degli acufeni, dopo anni di convivenza con questo disturbo, nel 2015 decide di abbandonare l'attività da musicista per non peggiorare la situazione.

Un'altra passione del musicista spagnolo è la lettura.

Ideali 
Per capire il pensiero e gli ideali di Pulpul basta leggere i testi delle sue canzoni. Il leader degli Ska-P infatti si dichiara antifascista e antirazzista, temi ampiamente trattati nella discografia della sua band. Con gli Ska-P ha scritto e suonato in giro per il mondo canzoni a favore dei diritti umani e dei diritti degli animali: Pulpul infatti è vegetariano, e quello dei diritti degli animali è un argomento ricorrente nella discografia degli Ska-P che si sono sempre opposti a pratiche come la vivisezione e la corrida. Contro la pena di morte, vicini alle lotte dell'EZLN, Pulpul, insieme ai suoi compagni, ha anche dichiarato solidarietà al popolo palestinese vittima della violenza dello Stato d'Israele. La band spagnola si è schierata apertamente contro il proibizionismo della marijuana ed ha più volte attaccato il Vaticano, accusato di coprire gli abusi sessuali compiuti da uomini di chiesa. In altre canzoni hanno anche contestato l'operato dei mass media e della polizia.

Pulpul ha dichiarato di non sostenere alcun partito politico, in quanto nessuno di essi agisce per fare gli interessi del popolo ma solo per tornaconto personale.

Gli Ska-P però sono stati anche accusati di ipocrisia in quanto hanno firmato per l'RCA, etichetta discografica di proprietà della Sony Music. Pulpul si è difeso dalle accuse affermando che firmare per una major discografica ha permesso a lui e la sua band di raggiungere le orecchie di molte persone e di portare in giro per il mondo la loro musica e le loro idee.

Ritiro dalla musica 
Nel 2015, in un comunicato apparso sul sito ufficiale degli Ska-P, Pulpul dichiara: “Soffro da anni di acufene e non riesco ad andare avanti“. Molti musicisti soffrono di questo fastidioso problema (Neil Young, Will i. am, Ozzy Osbourne, Sting ecc.) causato dalla continua esposizione a suoni molto alti. Col tempo questa esposizione eccessiva a volumi così elevati, può portare danni irreversibili all'udito, come appunto l'acufene cronico. Anche se questo disturbo può essere invalidante, molti musicisti continuano la propria carriera perché, con le giuste precauzioni, non è detto che l'acufene aumenti di intensità. Pulpul stesso dichiara di aver continuato a suonare per anni nonostante questo disturbo. Sfortunatamente però la sua situazione è peggiorata e per questo il leader degli Ska-P si è visto costretto a ridimensionare la sua passione per la musica. Ecco quello che Pulpul rilascia: “Nonostante questo disturbo, non ho abbandonato mai il gruppo e ho continuato a fare questo lavoro perché la mia vita sarebbe vuota senza musica. Ma adesso il problema è aumentato e mi spaventa, anche perché i medici mi dicono che non esiste una cura per tutto questo. [...] Per tutti questi motivi sono giunto alla decisione di ritirarmi ma voglio dirvi che sto continuando a scrivere musica da casa“.

Collegamenti esterni 
 

Membri degli Ska-P